Albert Maybon (1878-1940) : journaliste, orientaliste et traducteur du japonais français;
 Charles Maybon (1872-1926) : professeur, écrivain et journaliste français, frère du précédent.